Пища́лкинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Сонковского района Тверской области.
Центр поселения — посёлок Пищалкино.

Географические данные 
 Общая площадь: 107,2 км²
 Нахождение: восточная часть Сонковского района
 Граничит:
 на северо-западе — с Петровским СП
 на востоке — с Ярославской областью, Некоузский район
 на юге — с Койским СП
 на юго-западе — с Григорковским СП

По территории поселения проходит железнодорожная линия Бологое — Сонково — Рыбинск; на его территории (между пос. Пищалкино и пос. Октябрь) находится станция Пищалкино.

История 
Образовано в 2005 году, включило в себя территорию Пищалкинского сельского округа.

Экономика 
Основные сельхозпредприятия — колхозы «Память Дзержинского», «Свобода» и «Ясная Поляна».

Население 

На 2005—775 жителей.

Населенные пункты 
В составе Пищалкинского сельского поселения находятся 22 населённых пункта:

Бывшие населенные пункты 
 Костенево
 Мочалиха
 Новинка
 Софьино
 село Раменье

Известные люди

Примечания 

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Сонковского района